Flamman kan syfta på:

 Flamman – en svensk oberoende socialistisk tidning utgiven sedan 1906
 Flamman (tidskrift för modern konst) – utgavs 1917-1921 av Georg Pauli
 Flamman (Göteborg) – en nedlagd biograf i Göteborg
 Flamman (biograf, Stockholm) – en nedlagd biograf i Stockholm
 Flamman (film) – en svensk film från 1956
 Human Torch – en seriefigur som även kallats Flamman på svenska
 Flamman Pub & Disco – en studentpub i samma studentbostadsområde
 Flamman – täcknamn för en dansk motståndsman under andra världskriget, se Bent Faurschou-Hviid
 Flamman och Citronen – en dansk film från 2008, som handlar om Danmark under andra världskriget, och de två motståndsmännen "Flamman" och "Citronen"